Том Беван (1868–1938) ― английский детский писатель. Также писал под псевдонимом Уолтер Бэмфилд. Том Беван писал приключенческие рассказы для детей. Работал также школьным учителем и писал детские научно-популярные книги.

Биография 

Родился в 1868 году в Монмутшире, Англия, Великобритания. Том Беван получил образование в школе сэра Томаса Рича в Глостере и колледже Святого Павла в Челтнеме , педагогическом колледже, получившем квалификацию Бристольского университета.

Беван начал писать исторические приключенческие рассказы для детей, работая учителем в школе. В 1920-х годах он был редактором отдела образования в газете «Sampson Low and Marston» . Беван внес свой вклад в развитии несколько журналов для мальчиков, включая журнал «Все истории» и «Boy's Own Paper».

Беван также писал научно-популярные книги для детей. В его «Рассказах из британской истории: 54 г. до н.э. - 1485 г. н.э.» писатель размышляет, например, о степени, в которой исторические пьесы Уильма Шекспира представляют историческую правду.

Том Беван умер в 1938 году.

Библиография 

 The Thane of the Dean: a tale of the time of the Conqueror, London: S. W. Partridge & Co., 1899. With four illustrations by Lancelot Speed
 Dick Dale, the Colonial Scout: a tale of the Transvaal War of 1899–1900, London: S. W. Partridge & Co., 1900. with eight illustrations by Harold Piffard
 A Lion of Wessex, or, How Saxon fought Dane, London: S. W. Partridge & Co., [1902]. With eight illustrations by Lancelot Speed
 Against the King, London; Glasgow: W. Collins, Sons & Co. [1903]
 Red Dickon the Outlaw : A story of mediaeval England, London: Nelson, 1904
 The War-God and the Brown Maiden, London: Collins [1904]. With eight illustrations by Warwick Goble
 A Hero in Wolf-Skin : a story of pagan and Christian, London: Religious Tract Society, 1904. With illustrations by J. Finnemore
 Beggars of the Sea. A story of the Dutch struggle with Spain, London: Thomas Nelson and Sons [1904?]
 A Trooper of the Finns. A tale of the Thirty Years' War, London: Religious Tract Society, 1905
 The Fen Robbers, London: T. Nelson & Sons, 1906
 Held by Rebels, London, 1906. Illustrated by Percy Tarrant
 Beggars of the Sea: A Story of the Dutch struggle with Spain, London, 1906
 Sea-Dogs All! A tale of forest and sea, London, 1907
 The Goldsmith of Chepe: A Tale of The Plague Year, London: The Religious Tract Society, 1908. With illustrations by J. Jellicoe. (Serialised in the Boys Own Paper, 1907)
 Runners of Contraband: a story of Russian Tyranny, London, 1908. With illustrations by Wal Paget
 The "Grey Fox" of Holland: a tale of adventure during the insurrection against Philip II, London/New York: T. Nelson & Sons, 1908
 The Chancellor's Spy. A vivid picture of life in the reign of Henry the Eighth, London: T. Nelson & Sons, 1909
 The Insurgent Trail: A story of the Balkans, London: Sir I. Pitman & Sons, 1910
 The Secret Men, London: S. W. Partridge & Co., 1910. With six illustrations by Ernest Prater.
 Stories from British history (B. C. 54 – A. D. 1485), 1910
 The House Of Hanover, 1714 to 1901, 1911
 Rebels And Rogues, 1911
 Out With The Buccaneers; or, The Treasure of The Snake, London: S. W. Partridge & Co., 1911
 Trapped In Tripoli; or, A Boy's Adventures in The Desert, London: S. W. Partridge & Co., 1912
 One of the Awkward Squad, London: James Nisbet & Co, 1912
 The Baymouth Scouts: A Story of The Napoleon Scare, London: The Religious Tract Society, 1913
 With Bandit And Turk, London: S. W. Partridge & Co., 1913
 The Uplanders, London: Sampson Low, Marston & Co., 1914 (as Walter Bamfylde)
 Midsummer Magic, 1915 (as Walter Bamfylde)
 With Haig At The Front: A Story Of The Great Fight, London: Collins Clear-type Press, 1916
 With Cossack And Car In Galicia, London: Collins Clear-type Press, 1917
 The Last Of The Giants: A Story Of Arctic Canada, London: Thomas Nelson and Sons, 1920
 Doing His Bit: A Story of the Great War, London: Thomas Nelson and Sons, 1920
 Bob Blair, Plainsman, London: Sampson Low, Marston & Co., 1924
 The Heroic Impostor'', London: Sampson Low, Marston & Co., 1925

Примечания 

Детские писатели Великобритании